pojęcie z zakresu językoznawstwa, inaczej rozziew
pojęcie z zakresu geologii, inaczej luka stratygraficzna
 Hiatus – belgijska grupa muzyczna